Мэри Эдвардс Уокер (; , округ Осуиго, штат  — , ) — американская феминистка, военный хирург, аболиционистка, сторонница введения сухого закона. Единственная женщина в истории США, награждённая Медалью Почёта.

До Гражданской войны в США она получила медицинское образование, вышла замуж и начала врачебную практику. Её дела шли не очень хорошо, и она вступила в армию Союза после начала Гражданской войны, где служила в качестве гражданского хирурга. Она была захвачена в плен силами Конфедерации после пересечения линии фронта для — официально — лечения раненых и арестована в качестве шпиона. Она была отправлена в качестве военнопленного в Ричмонд, штат Вирджиния, затем отпущена в ходе обмена пленными.

После войны она была удостоена высшей военной награды США за храбрость, Медали Почёта, за её деятельность во время войны. Она является единственной женщиной, получившей эту медаль и одной из всего лишь восьми гражданских лиц в истории, её получивших. Её награждение было отменено в 1917 году, в связи с тем, что статут медали допускает награждение исключительно военнослужащих, но затем восстановлено в 1977 году. После войны она стала писателем, преподавателем и общественным деятелем, поддерживавшим женское движение за введение избирательного права для женщин; работала до своей смерти в 1919 году.

Библиография

Примечания 

Участники Гражданской войны в США (северяне)
Награждённые медалью Почёта (США)
Национальный зал славы женщин